Wurstbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Wurstbrunnenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold in Calw, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Wurstbrunnenbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg